Открытый чемпионат Австралии 2003 — 91-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2003 году матчи основных сеток прошли с 13 по 26 января. Соревнование традиционно открывало сезон турниров серии в рамках календарного года.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Томас Юханссон
 в женском одиночном разряде —  Дженнифер Каприати
 в мужском парном разряде —  Даниэль Нестор и  Марк Ноулз
 в женском парном разряде —  Анна Курникова и  Мартина Хингис
 в смешанном парном разряде —  Даниэла Гантухова и  Кевин Ульетт

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Андре Агасси обыграл  Райнера Шуттлера со счётом 6–2, 6–2, 6–1.
 Агасси выиграл 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Агасси выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 55-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шуттлер сыграл дебютный финал на соревнованиях серии.
 Шуттлер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Винус Уильямс со счётом 7–6(4), 3–6, 6–4.
 Серена выиграла 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Серена выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Винус сыграла 1-й финал в сезоне и 9-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Винус сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 43-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо обыграли  Даниэля Нестора /  Марка Ноулза со счётом 6–4, 3–6, 6–3.
 Льодра и Санторо выиграли дебютный титул за карьеру на соревнованиях серии.
 Льодра выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Санторо выиграл 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Винус Уильямс /  Серена Уильямс обыграли  Вирхинию Руано Паскуаль /  Паолу Суарес со счётом 4–6, 6–4, 6–3.
 Сестры Уильямс выиграли 1-й совместный титул в сезоне и 6-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Сестры Уильямс выиграли 2-й совместный титул в Австралии.
 Сестры Уильямс выиграли 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Микст 

 Мартина Навратилова /  Леандер Паес обыграли  Элени Данилиду /  Тодда Вудбриджа со счётом 6–4, 7–5.
 Навратилова выиграла 1-й титул в миксте в сезоне и 8-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Паес выиграл 1-й титул в миксте в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях серии.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Маркос Багдатис обыграл  Флорина Мерджа со счётом 6–4, 6–4.

Девушки. Одиночный турнир 

 Барбора Стрыцова обыграла  Викторию Кутузову со счётом 0–6, 6–2, 6–2.

Юноши. Парный турнир 

 Скотт Оудсема /  Филлип Симмондс обыграли  Флорина Мерджа /  Хорию Текэу со счётом 6–4, 6–4.

Девушки. Парный турнир 

 Кейси Деллакква /  Адриана Сили обыграли  Барбору Стрыцову /  Петру Цетковскую со счётом 6–3, 4–4 — отказ.

См. также 
 ATP Тур 2003
 WTA Тур 2003
 Юниорский тур ITF 2003

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Профиль турнира на сайте ITF 

Австралия
Теннис
Январь 2003 года
2003